Sova koja se smije (Sceloglaux albifacies) je jedna od dvije sove (druga je Ninox novaeseelandiae) koje su porijeklom s Novog Zelanda, za koje se smatra da su izumrle. Počele su nestajati na Sjevernom ostrvu Novog Zelanda početkom 19. vijeka i postale su veoma rijetke na Južnom ostrvu nakon otprilike 1880. godine. Iako nije „službeno“ uočena od 1994. godine, još uvijek pristižu informacije u prisustvu ove vrste na Južnom ostrvu Novog Zelanda.

Izgled 

Težina prosječne sove koja se smije iznosi oko 0.6kg  , dužine je oko 37.6cm (od vrha kljuna do kraja repa). Ova sova najčešće ima žućkasto-smeđe perje, bijele pruge na ramenima (ponekad je perje na pozadini vrata bijele a ne žućkasto-smeđe boje), lice je bijele boje ispod očiju ali sivkasto prema sredini. Krila i rep su smeđe boje sa smeđe-bijelim prugama.

Oči su im tamno smeđe, velike i prilično istaknute, kapak je siv, kljun je takođe sivkaste boje kao i kandže koje su na vrhovima tamne. Na kandžama (prstima) imaju dugačke čekinjaste dlake crvenkasto-smeđe boje.

Stanište 

Ova vrsta se uglavnom mogla pronaći u i oko stjenovitih područja, na otvorenom ili na marginama šikare ili šume. Pretpostavlja se da je lovila hranu na otvorenom prostoru, možda trošeći dosta vremena da bi se prizemljila i ugnijezdila u pukotinama u kamenju (imajući alternativno ime stijenska sova kao i njegovo uobičajeno maorsko ime ~f whekau). Čini se da je glavni geografski opseg bio otprilike istočno podnožje Južnih Alpa od Dunedina prema sjeveru do unutrašnjosti Marlborougha i Nelsona – i posebno u središnjem dijelu ove regije.  Iz ovog središnjeg dijela mnogi nepotvrđeni izvještaji o kontinuiranom prisustvu sove koja se smije i dalje dolaze.

Rasprostranjenost 

Svi zapisi o rasprostranjenosti ove vrste se zasnivaju na izvještajima o viđenju sove, kostima ili jajima. Pri mapiranju evidencije rasprostranjenosti sove su prihvaćeni samo ona opažanja koja su zabilježili "nadležni ornitolozi", ali čak i tu postoji subjektivno prosuđivanje. Ne postoje prihvatljivi zapisi o sovama koje se smiju na Sjevernom ostrvu sjeverno od linije koja spaja rt Egmont s Istočnim rtom, a vrlo malo na Južnom ostrvu. Ove praznine se ne mogu uzeti kao da odražavaju stvarni opseg (tamo su, čak i sada, nepotvrđeni izvještaji o sovama koje se smiju u šumovitoj oblasti zapadno od planine Pirongia). Ali jaz na Sjevernom ostrvu mogao bi se smatrati pokazateljem da je proces izumiranja bio u velikoj mjeri u napretku na Južnom ostrvu.

Na Sjevernom ostrvu je zabilježeno 10 viđenja sove koja se smije od kojih je samo jedno viđenje iz 20. vijeka, pet viđenja su u periodu između 1850. i 1900. godine dok se ostala odnose na fosile. Sova koja se smije je opažena na sljedećim mjestima:

1. Waikohu, blizu Te Karaka, 1889, jedom viđena;

2. Blizu planine Egmont, 1854, pronađen primjerak, ali kasnije izgubljen;

3. Blizu Purangi, oko 1930, jednom viđena;

4. Kaimanawa Range, 1890, pretpostavka o viđenju sove;

5. Dartmoor, pronađen fosil (?);

6. Hukanui, pronađen fosil (?);

7. Wairarapa, oko 80km od Wellingtona, 1868-69, odrasla ženka viđena;

8. Martinborough, pronađen fosil;

9. Paremata, pronađena kost (?);

10. Blizu Porirua, prije 1892, pronađena sovina jaja u gnijezdu;

Razmnožavanje i ishrana 

Gnijezda se izgrađuju pod stijenama ili u pukotinama stijena, i najčešće je građeno od suve trave sa zemlje. Parenje započinje u rujnu i listopadu, dok mlade dobivaju krajem listopada i u studenome. Najčešće su dobivali dvoje mladih, međutim, u zapisima se mogu pronaći slučajevi u kojima su sove koje se smiju dobile troje ili više mladih. Period inkubacije je oko 25 dana i ženka većinu vremena sjedi u gnijezdu i čuva jaja dok mužjak ide u potragu za hranom. Kada je u pitanju ishrana, prema nekim zapisima, sove koje se smiju su se hranile crvima, insektima, gušterima, malim pticama i sisarima, kao što su miševi i štakori.

Izumiranje 

Uglavnom se ističe 5 osnovnih faktora koji su doveli do smanjenja i vjerojatno izumiranja ove vrste a to su: (1) grabežljivost uvezenih sisara; (2) bolesti koje su uzrokovane parazitima ili mirkoorganizmima; (3) promjenom ili narušavanjem staništa – bilo prirodno bilo od strane čovjeka; (4) uništavanjem zaliha hrane (ovo se navodi kao poseban slučaj narušavanja staništa) i (5) konkurencija.

Izvori 

Sove